Fabrice Vetea Santoro (Tahiti, Francia Polinézia, 1972. december 9. –) francia hivatásos teniszező.  Párosban érte el karrierje legjobb eredményeit: Michaël Llodrával párban kétszer is megnyerte az Australian Opent (2003, 2004), és további három alkalommal Grand Slam-döntőbe jutott: 2002-ben az Australian Openen, 2004-ben a Roland Garroson, 2006-ban Wimbledonban. 2005-ben Daniela Hantuchovával vegyes párosban megnyerte a Roland Garrost is.
A 2008-as Australian Open volt a 62. Grand Slam-torna, amin részt vett, ezzel megdöntötte Andre Agassi korábbi rekordját.

Híres és közkedvelt vidám, jókedvű hozzáállásáért a játékhoz, különleges, változatos játékstílusáért és trükkös ütéseiért, ezeknek köszönhetően érdemelte ki a Magician ('Varázsló') becenevet (Pete Sampras nevezte először így). Mind a tenyerest, mind a fonákot két kézzel üti. Ezt azzal magyarázza, hogy egész karrierje során ugyanolyan súlyú ütővel játszott, és ez gyerekkorában túl nehéz volt ahhoz, hogy egy kézzel tartsa meg. Bár jobbkezes, sokszor bal kézzel nyesi meg a fonákot. 
Santoro karrierje során több világelső teniszezőt is megvert (Andre Agassi, Pete Sampras, Marat Szafin), akik nem tudtak mit kezdeni meglepő játékstílusával. Főleg a Marat Szafin elleni mérlege kiemelkedő: 9 meccsből 7-szer Santoro nyert.

Tornagyőzelmei

Egyéni (6)

Páros (24)

Jegyzetek

Források

További információk 
 

Francia teniszezők
Francia olimpikonok
1972-ben született személyek
Grand Slam-győztesek (tenisz)
Genfiek
Élő személyek